Сезон 1901—1902 у Серії А — 5-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став Цюрих.

Кваліфікація

Схід

Центр

Захід

Фінал

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1902
Швейцарія
Швейцарія